Pola puede referirse a:

Toponimia

Croacia 
 Pola, antiguo nombre de Pula, ciudad de Istria.

España 
Provincia de Zaragoza
 Pola, despoblado medieval, perteneciente al municipio de Remolinos.
Principado de Asturias
 Pola de Allande, capital del concejo de Allande;
 Pola de Laviana, capital del concejo de Laviana;
 Pola de Lena, capital del concejo de Lena;
 Pola de Siero, capital del concejo de Siero;
 Pola de Somiedo, capital del concejo de Somiedo;
 Pola del Pino, lugar de la parroquia de El Pino, en el concejo de Aller;
Provincia de León
 Pola de Lillo, nombre leonés del municipio Puebla de Lillo. 
 Pola de Gordón, capital del municipio homónimo y del antiguo concejo de Gordón.
Provincia de Alicante
 Santa Pola, municipio.

Filipinas 
 Pola de Mindoro, municipio de la provincia de Mindoro Oriental;
 bahía de Pola, en la parte nororiental de la isla de Mindoro.

Rusia 
 río Pola, un corto cauce de la cuenca del río Neva que desagua en el lago Ilmen.

Miscelánea 
 En la cultura Opipezca de Uruguay, puede referirse a un saludo cotidiano, reemplazando el "Hola".
 A las siglas en inglés del Principio de la Mínima Sorpresa (Principle Of Least Astonishment)

Otros 
 La Pola, .